

Sigle 
Automobiles Gonfaronnaises Sportives – costruttore francese di auto da corsa
Adventure Game Studio – software gratuito per la creazione di avventure grafiche

Geologia 
  AGS – Argille e sabbie di Pagliare – nel comune di Morro d'Oro, in provincia di Teramo – sintema stratigrafico degli Abruzzi